Леонид Вильевич Волошин (род. 10 мая 1964, Казань) — советский, российский и чешский шахматист, гроссмейстер (2003).

Биография 
Сын мастера спорта СССР В. М. Волошина.

С 1993 г. живет в Чехии, с 1997 г. является гражданином этой страны.

Бронзовый призёр чемпионата Чехии 2006 г.

В 2003 году получил звание гроссмейстера (выполнил нормы гроссмейстерских баллов на турнирах в Забже в феврале 2001 г. и в Новом Быджове в июле 2003 г.).

Победы в турнирах 
Острава (1998 г., 1—3 места), Киль (2001 г., 1—2 места), Забже (2001 г.), Прага (2002 г., 1—3 места), Кожухув (2003 г., 1—3 места), Зеефельд (2003 г., 1—3 места), Новый Быджов (2003 г., 1—2 места), Прага (2004 г.), Новый Быджов (2004 г.), Вроцлав (2004 г., 1—2 места), Наход (2007 г., 1—2 места).

Основные спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты СССР
Шахматисты России
Шахматисты Чехии